Municipio de Anthony puede hacer referencia a:

 Municipio de Anthony (condado de Norman, Minnesota)
 Municipio de Anthony (condado de Lycoming, Pensilvania)
 Municipio de Anthony (condado de Montour, Pensilvania)